Marches (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Marches (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy